

События 
 Консулы: Авл Манлий Торкват (патриций) и Квинт Кассий Лонгин (плебей); претор: Гай Фанний Страбон, Квинт Минуций (в Риме или по делам иноземцев) и Марк Валерий Мессала; цензоры: Луций Эмилий Павел Македонский (патриций) и Квинт Марций Филипп (плебей).
 Родос подписывает договор с Римом и становится его союзником.
 Антиох IV Эпифан стал стягивать войска для похода на Иудею, но оказалось, что у него нет денег. Антиох, поручив ведение войны полководцам, с основными силами отправился в Персию собирать подати и решил ограбить храм в Элимаиде, осадив город. Жители города нанесли сирийцам поражение и вынудили Антиоха отступить к Вавилону. Смерть Антиоха IV. Его сменяет сын, Антиох V Евпатор, которому всего девять лет. Регентом становится главный советник покойного Антиоха IV, Лисий, который был назначен регентом, когда Антиох IV отправился в Персию. Однако власть Лисия оспаривается другими сирийскими военачальниками и оказывается в неустойчивом положении. Кроме того, римский Сенат держит Деметрия, сына бывшего царя Селевка IV, старшего двоюродного брата Антиоха V и, следовательно, законного наследника престола Селевкидов, как заложника. Угрожая освободить его, Сенат может влиять на политическую ситуацию в царстве Селевкидов.
 Египетский царь Птолемей VI Филометор был изгнан из Александрии его братом Птолемеем VIII Эвергетом II и бежит в Рим, чтобы обратиться за поддержкой Рима в борьбе за власть в Египте.
 Война в Иудее и победы Иуды Маккавея.
 Римский комедиограф Теренций пишет комедии «Свекровь», «Братья», «Самоистязатель».

Родились 
 Антиох VII Сидет — царь Сирии из династии Селевкидов.

Скончались 
 Антиох IV Эпифан — царь Сирии из династии Селевкидов;
 Квинт Кассий Лонгин — консул текущего года;
 164, ок. — Публий Порций Лека, народный трибун в 199 и претор в 195 до н. э. Противник Луция Манлия Ацидина.

См. также

Примечания